

Nazwy Polsce 
 Łabuń – przysiółek wsi Jurkowice w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Łabuń – jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w gminie Resko, w powiecie łobeskim, w woj. zachodniopomorskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Łabuń – wieś na Ukrainie w rejonie połońskim obwodu chmielnickiego

Zobacz też 
 Łabuń Mały – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Łabuń Wielki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko